

Geografia 
 Australia
 Camden – città del Nuovo Galles del Sud
 Regno Unito
 Camden – quartiere di Londra
 Camden Town – zona del quartiere di Camden, Londra
 Stati Uniti d'America
 Camden – capoluogo della Contea di Wilcox, Alabama
 Camden – capoluogo della Contea di Ouachita, Arkansas
 Camden – census-designated place della contea di Camden, Carolina del Nord
 Camden – capoluogo della Contea di Kershaw, Carolina del Sud
 Camden – cittadina della Contea di Kent, Delaware
 Camden – villaggio della Contea di Schuyler, Illinois
 Camden – cittadina della Contea di Carroll, Indiana
 Camden – cittadina della Contea di Knox, Maine
 Camden – villaggio della Contea di Hillsdale, Michigan
 Camden – township della Contea di Hillsdale, Michigan
 Camden – cittadina della Contea di Ray, Missouri
 Camden – capoluogo della Contea di Camden, New Jersey
 Camden – cittadina della Contea di Oneida, New York
 Camden – villaggio della Contea di Preble, Ohio
 Camden – capoluogo della Contea di Benton, Tennessee

Musica 
 RCA Camden – etichetta discografica

Pagine correlate 
 Contea di Camden